Toshio Masuda puede hacer referencia a:

Toshio Masuda compositor de música japonés.
Toshio Masuda director de cine japonés.